Malta Grand Prix 1997, uradno Rothmans Grand Prix 1997, je bil poklicni nejakostni snooker turnir. Potekal je od 30. oktobra do 2. novembra 1997 na Malti.

Zmagal je Irec Ken Doherty, ki je v finalu z izidom 7-5 porazil Škota Johna Higginsa. V četrtfinalu so s povabilom organizatorja nastopili tudi trije domačini. Nobeden od njih se ni uspel prebiti v finale, pač pa sta Alex Borg in Tony Drago izpadla v polfinalu.

Končnica

Viri
Turnir na WWW Snooker 

1997
Malta Grand Prix